Rothwell Town FC (celým názvem: Rothwell Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Rothwell v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1895 pod názvem Rothwell Town Swifts FC, zanikl v roce 2012. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Cecil Street s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1895 – Rothwell Town Swifts FC (Rothwell Town Swifts Football Club)
 189? – Rothwell Town FC (Rothwell Town Football Club)
 2012 – zánik

Získané trofeje 

 Northamptonshire Senior Cup ( 7× )
 1899/00, 1923/24, 1956/60, 1988/89, 1995/96, 2001/02, 2002/03

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 4. předkolo: 1999/00
 FA Trophy
 3. kolo: 1999/00
 FA Vase
 5. kolo: 1992/93

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1948–1950: Leicestershire Senior League (Division One)
 1950–1955: United Counties League (Division Two)
 1955–1972: United Counties League (Division One)
 1972–1994: United Counties League (Premier Division)
 1994–1997: Southern Football League (Midland Division)
 1997–2000: Southern Football League (Premier Division)
 2000–2004: Southern Football League (Eastern Division)
 2004–2005: Southern Football League (Western Division)
 2005–2006: Southern Football League (Eastern Division)
 2006–2010: Southern Football League (Division One Midlands)
 2010–2012: United Counties League (Division One)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1895
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Northamptonshire